

Note

Collegamenti esterni
 

Nati nel Rio Grande do Sul